Футбольная лига в сезоне 1980/81 — 83-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в седьмой раз в своей истории стал бирмингемский клуб «Астон Вилла» под руководством Рона Сондерса. Для бирмингемской команды это был первый чемпионский титул с 1910 года. Основным конкурентом «Виллы» по ходу сезона был «Ипсвич Таун», завершивший сезон на втором месте. «Ливерпуль», чемпион предыдущего сезона, занял только пятое место, однако выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок Футбольной лиги.

Второй дивизион выиграл «Вест Хэм Юнайтед». Третий дивизион выиграл «Гримсби Таун», Четвёртый дивизион — «Саутенд Юнайтед».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1980/81 на RSSSF.com

1980
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1980 году
Спорт в Великобритании в 1981 году